sobótka – inna nazwa nocy Kupały
 sobótka – ognisko palone podczas świąt
 Sobótka – czasopismo literackie
 Sobótka – potok na Pogórzu Kaczawskim, prawy dopływ Bobru
 Sobótka – program telewizyjny dla dzieci i młodzieży
 Sobótka – skała w Ojcowskim Parku Narodowym
 Sobótka – wzniesienie w Gdańsku (Królewskie Wzgórze)
 Sobótka – chutor na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Nowy Dwór
 Sobótka – kąpielisko miejskie w Płocku
 
 Miejscowości w Polsce

 Sobótka – miasto w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Sobótka
 Sobótka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Rogóźno
 Sobótka – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski
 Sobótka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów
 Sobótka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Sobótka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie
 Sobótka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski

Zobacz też 
 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka – czasopismo historyczne
 Sobótka – stacja kolejowa w Sobótce (woj. dolnośląskie)
 Sobótka Zachodnia – stacja kolejowa w Sobótce (woj. dolnośląskie)
 Nowa Sobótka
 Stara Sobótka
 Sobótka-Kolonia – wsie w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Mosty – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów, która w latach 1945-1947 nosiła nazwę Sobótka